Miramont steht für:

Gemeinden in Frankreich:

 Miramont-d’Astarac im Département Gers
 Miramont-de-Comminges im Département Haute-Garonne
 Miramont-de-Guyenne im Département Lot-et-Garonne
 Miramont-de-Quercy im Département Tarn-et-Garonne
 Miramont-Latour im Département Gers
 Miramont-Sensacq im Département Landes

Sonstige Orte:
 Miramont (Sigüés), Ort in Spanien

Siehe auch:
 Miremont